(« la guerre ») est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision et cinéma 
 , titre original d'À chacun sa guerre, film américain de Jon Avnet sorti en 1994
 , mini-série diffusée du  au  sur

Musique 
 , single de  sorti le 
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le 
 , album du groupe sud-coréano-chinois EXO sorti le

Voir aussi